Doroteo – forma maschile del nome proprio di persona italiano femminile Dorotea
Doroteo – giurista bizantino, incaricato da Giustiniano di redigere le Istituzioni insieme a Triboniano e a Teofilo.
Doroteo – generale bizantino, magister militum
Doroteo di Antiochia – ariano
Doroteo di Gaza – monaco e santo
Doroteo di Sidone – astrologo greco antico del I secolo
Doroteo di Tiro – vescovo e santo del II-III secolo
Doroteo – appartenente alla corrente dorotea della Democrazia Cristiana